Alberto Caprotti – pallavolista italiano
Arturo Caprotti – ingegnere italiano
Bernardo Caprotti – imprenditore italiano
Gian Giacomo Caprotti – pittore italiano
Guido Caprotti – pittore italiano
Caprotti – famiglia monzese